Le tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2018 se déroule du 22 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points et la prime de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour qualificatif.

Têtes de série

Qualifiées 

  Richèl Hogenkamp
  Rebecca Peterson
  Deborah Chiesa
  Caroline Dolehide
  Magdalena Fręch
  Viktorija Golubic
  Mariana Duque Mariño
  Barbora Krejčíková
  Georgina García Pérez
  Francesca Schiavone
  Grace Min
  Alexandra Dulgheru

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames des Internationaux de France 2018
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tennis féminin en 2018
Internationaux de France de tennis 2018